Sándor Tamás (?–) magyar katonatiszt, az afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoport parancsnok-helyettese
 Sándor Tamás (1974–) válogatott magyar magyar labdarúgó (DVSC), edző
 Sándor Tamás (1974–) magyar tájépítész
 Sándor Tamás (1974–) magyar labdarúgó (Vác)
 Sándor Tamás (1996–) magyar labdarúgó (DEAC)

Jegyzetek